Les élections législatives suédoises de  se sont déroulées entre le  et le . La Ligue électorale générale gagne les élections.

Résultats 
Parti social-démocrate suédois des travailleurs : 30,1 %
Association nationale libérale : 32,2 %
Ligue électorale générale : 37,7 %

1914 mars
Suede